Бердинских — фамилия. Известные носители:

 Бердинских, Александр Анатольевич (род. 1971) — украинский журналист, редактор.
 Бердинских, Виктор Аркадьевич (род. 1956) — российский историк, доктор исторических наук, профессор.
 Бердинских, Мария Игоревна (род. 1987) — российская актриса театра и кино.